Проко́пьев () — русская фамилия. Известные носители:

Прокопьев 
 
 Прокопьев, Алёша (род. 1957) — советский и российский поэт, переводчик.
 Прокопьев, Анатолий Алексеевич — артист фортепианного квартета, заслуженный артист России (1995).
 
 Прокопьев, Вадим Евграфович (род. 1971) — белорусский политик, общественный деятель, бизнесмен.
 Прокопьев, Василий Сергеевич (род. 1991) — российский актёр.
 Прокопьев, Виктор Павлович (1937—2008) — советский и российский юрист, доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета КГУ.
 Прокопьев, Герман Терентьевич (1922—1999) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Прокопьев, Игорь Николаевич (род. 1940) — российский дипломат.
 Прокопьев, Илья Павлович (1926—2017) — чувашский советский партийный деятель.
 
 
 Прокопьев, Максим Прокопьевич (1884—1919) — удмуртский поэт, переводчик, революционер, педагог и общественный деятель.
 
 Прокопьев, Пётр Прокопьевич (1673—1719) — деятель старообрядчества, один из основателей Выголексинского общежительства.
 Прокопьев, Поликарп Петрович (1925—1997) — председатель колхоза в Тюменской области, Герой Социалистического Труда (1971).
 
 Прокопьев, Юрий Николаевич (1923—2003) — якутский советский партийный деятель.

Прокопьева

См. также